Dragon Tales: Dragon Wings é um jogo de Game Boy Color lançado em 2000, baseado na série de animação Dragon Tales (Historinhas de Dragões).

Nele o jogador deve se optar a controlar um dos dragões, Ord ou Cassie para resolverem uma série de missões mandadas por Quetzal voando por Dragon Land seja coletando berries, carregando objetos ou pessoas ou acendendo tochas seguindo as intruções de um mapa e ganhando um troféu a cada vitória por fase.

O jogo também conta com participações de outros personagens do desenho animado como Max, Emmy, Zak e Wheesie.

Dragon Tales
Jogos para Game Boy Color
Jogos eletrônicos de 2000
Jogos eletrônicos baseados em programas de televisão